Kalukonen (lateinisch Calucones, griechisch ) ist der Name von:

 Kalukonen (germanischer Stamm), ein germanischer Stamm an der Elbe
 Kalukonen (rätischer Stamm), ein rätischer Stamm am Rhein in den Alpen.